

Cinema 
 Affari di famiglia – film del 1986
 Affari di famiglia – film di Susanne Bier del 1994
 Affari di famiglia – film di Chris Brinker del 2014

Letteratura 
 Affari di famiglia – romanzo di Sherryl Woods

Fumetti
 Affari di famiglia (Family Values) – quinto volume della serie a fumetti Sin City di Frank Miller
 Affari di famiglia (A Family Matter) – graphic novel di Will Eisner
 Affari di famiglia – albo n.174 della serie a fumetti Martin Mystère

Televisione
Affari di famiglia – miniserie televisiva del 1989
Affari di famiglia – talk show del 1992-93 condotto da Rita Dalla Chiesa e Santi Licheri. 
Affari di famiglia – nome italiano del programma televisivo statunitense Pawn Stars
Affari di famiglia – serie televisiva svizzera trasmessa dal 2004 al 2013
 Affari di famiglia (Family Business) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine